Братисла́вська — назва станцій метрополітену у різних містах.

«Братиславська» () — станція Люблинсько-Дмитрівської лінії Московського метрополітену.

«Братиславська» — проектована станція Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену.

Див. також 
 Братиславська вулиця